Pano steht für:
 Pano-Sprachen, eine Sprachfamilie im brasilianisch-peruanischen Grenzgebiet 
 Panajot Pano (1939–2010), ein albanischer Fußballspieler
 Pano (Napo), Ortschaft und eine Parroquia rural („ländliches Kirchspiel“) im Kanton Tena der ecuadorianischen Provinz Napo